Font Bordonera d'Organyà, font d'Organyà al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Font Bordonera (l'Espluga de Cuberes), font de l'Espluga de Cuberes, al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Font Bordonera (els Masos de Baiarri), font dels Masos de Baiarri, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)